La Copa de la UEFA 1994-95 fou guanyada pel Parma, que va derrotar la Juventus FC en la final a doble partit per un resultat global de 2-1.

Ronda preliminar 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1994
Competicions futbolístiques del 1995
1994-1995